Åsarps socken kan avse:

Norra Åsarps socken i Redvägs härad, Falköpings kommun, Västergötland.
Södra Åsarps socken i Kinds härad, Tranemo kommun, Västergötland.